Myggeknallarna är klippor i Finland.   De ligger i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Myggeknallarna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Myggeknallarna.  Närmaste befolkade plats är Tvärminne Zoologiska Station,  km väster om Myggeknallarna.

Kommentarer

Källor 

Öar i Raseborg
Finländska öar i Finska viken